Smetanka může označovat:

 Pampeliška – rod rostlin (Taraxacum)
 Pampeliška lékařská – nejznámější druh pampelišky
 Smetanka (vrch v Praze) – vrch 
 Přírodní park Smetanka – přírodní park ve východní části Prahy u vrchu Smetanka
 Smetanka (usedlost na Žižkově) – bývalá usedlost na pražském Žižkově
 Smetanka (usedlost na Vinohradech) – bývalá usedlost na pražských Vinohradech
 Smetanka (kůň) – bílý arabský hřebec, zakladatel plemene Orlovský klusák

Související články 
 Smetánka